Geografia:
 Sparta (Carolina del Nord)
 Sparta (Geòrgia)
 Sparta (Illinois)
 Sparta (Kentucky)
 Sparta (Missouri)
 Sparta (Ohio)
 Sparta (Tennessee)
 Sparta (Wisconsin)
 East Sparta, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Esport:
 AC Sparta Praha, club de futbol txec.
 Sparta Rotterdam, club de futbol neerlandès de la ciutat de Rotterdam.